Diafra Sakho (1989), Senegalees voetballer
Mamadou Sakho (1990), Frans voetballer